Европско првенство у воденим спортовима у организацији ЛЕНа, највише европске пливачке организаије. одржава се од 1926. године. Првенство у воденим спортовима обухвата следеће водене спортове:
 Пливање у дугим базенима 50 метара
 Скокови у воду
 Синхроно пливање
 Даљинско пливање и
 Ватерполо

У својо дугогодишњој иасторији само два пута 1995 и 1997. такмичења су одржана у свих пет спортова. Од 1994: ватерполо се одвојио и он своја првенства одржава самостално. 

У почетку су се прванства одржавала у неправилним размацима од 1 до 4 године. Од 1981 првенства се одржавају сваке две (непарне) године средином или крајем лета и трају две седмице. Од 2000. прешло се да на одржавање превстава у парним годинама, односно у олимшпијским годинама па првенства се одржавају у пролеће да би размак између првенства и олимпијских игара био што дужи. 

ЛЕН од 1991. сваке године одржавају се и Европска првенства у пливању у кратким базенима (25 м) почетком децембра месеца.

Следи преглед свих европских првенстава у воденим спортовима од 1926. године

Биланс медаља (1926—2010)

Спортови по првенствима

Пливачке дисциплине 
Од Европског првенства 2008. у Ајндховену, такмичења у пливању се одржавају у 40 дисцилина, 20 за мушкарце и 20 за жене:
 Прсно 50 100 и 200 м. 
 Леђно: 50, 100 и 200 м 
 Слободно: 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метара 
 Делфин: 50, 100 и 200 м ,
 Мешовито: 200 и 400 метара
 Штафете: 4 х 100 м слободно, 4 х 200 м слободно и 4 х 100 м мешовито 

После 1926. борој званичних дисцилина се стално повећавао. У следећој табели даје се преглед година увођења различитих дисцилина у такмичење.

Спољашње везе 
 Резултати на омега сајту
 Резултати на Европском првенству у воденим спортовима на сајту swimrankings.net